Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Copa Claro 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár David Marrero a Fernando Verdasco, který se turnaje nezúčastnil.

Deblový titul si připsala nenasazená italská dvojice Simone Bolelli a Fabio Fognini, která ve finále přehrála americko-německý pár Nicholas Monroe a Simon Stadler ve dvou setech 6–3 a 6–2.

Nasazení párů 
  František Čermák /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
  Daniele Bracciali /  Lukáš Dlouhý (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Dustin Brown /  Christopher Kas (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2013
ATP World Tour 2013